Зарубино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зарубино — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Зарубино — село в Джидинском районе Бурятии.
 Зарубино — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Зарубино — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Зарубино — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Зарубино — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Зарубино — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Зарубино — село в Топкинском районе Кемеровской области.
 Зарубино — деревня в Костромском районе Костромской области
 Зарубино — посёлок в Костромском районе Костромской области
 Зарубино — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Зарубино — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Зарубино — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Зарубино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Зарубино — село в Любытинском районе Новгородской области.
 Зарубино — село в Кунгурском районе Пермского края.
 Зарубино — посёлок городского типа в Хасанском районе Приморского края.
 Зарубино — морской торговый порт в пос. Зарубино Приморского края.
 Зарубино — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Зарубино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Зарубино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Зарубино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

См. также 
 Зарубин
 Зарубина
 Зарубинка